Salim Boulos Maroun (Beirute, Líbano, 19 de abril de 1953 − São Paulo, 31 de janeiro de 2017) foi um empresário libanês, CEO do grupo Bloomin' Brands no Brasil e responsável pela introdução dos restaurantes Outback no país.

Biografia 
Seu pai era um jornalista libanês e sua mãe, Despina, era grega e havia emigrado com a família, a pé, de Samos, onde havia nascido, para o Líbano. Salim tinha três irmãos - Lola, Sam e Gina. Criado em Ain Saade, subúrbio localizado ao nordeste de Beirute, sempre manteve em sua memória a visão do alto da colina cercada de pinheiros e cedros. 

Formou-se em Psicologia e Filosofia na França, na Universidade de Rennes. Na época também fez um intercâmbio estudantil na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. 

Por três anos, trabalhou nas operações do McDonald's no Canadá, experiência que lhe permitiu abrir a primeira cadeia de fast-food de Beirute, no Líbano. De tradição  católica maronita (seu sobrenome, Maroun, significa Cristo, em árabe), decidiu ir para o Rio de Janeiro em 1988 por causa do agravamento do conflito político-religioso em seu país e porque sua esposa tinha familiares na cidade. No mesmo ano, começou a parceria com Peter Rodenbeck, americano naturalizado brasileiro, responsável pela abertura das lojas do McDonnald's no Brasil. Salim rapidamente se tornou franqueado de uma loja na região da Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na zona oeste carioca. Ele chegou a ter o controle de três lojas da rede - uma na Cidade de Deus e outras duas na rua Uruguaiana e na rua São José, no Centro do Rio. Mas a partir do momento que Rodenbeck resolveu vender a sua parte no negócio do McDonnald's, Salim resolveu partir com ele para um novo e promissor projeto. No início, era só uma ¨casinha¨ na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, que afinal se expandiu pelo Brasil através de três conceitos diferentes.

Morreu em 31 de janeiro de 2017, vítima de câncer. Era casado e tinha dois filhos - Jean-Paul e Maria Helena.

Empresários do Líbano
Mortes por câncer
Outback Steakhouse